Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Adriano Panatta 1-6, 7-6(5), 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (semifinali)
 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Björn Borg (Campione)
 Jan Kodeš (quarti di finale)
 Adriano Panatta (semifinali)
 Adriano Panatta (finale)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)

 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Karl Meiler (terzo turno)
 François Jauffret (terzo turno)
 Juan Gisbert (secondo turno)
 Assente
 José Higueras (terzo turno)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Ismail El Shafei (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1975